

Musica 
 Lung – singolo dall'album Blue Wonder Power Milk della band Hooverphonic
 My Iron Lung – EP del gruppo musicale britannico Radiohead

Persone 
 Silviu Lung – allenatore di calcio ed ex calciatore rumeno
 Silviu Lung – calciatore rumeno
 Sihung Lung – attore taiwanese
 Ti Lung – attore, regista e produttore cinematografico cinese di Hong Kong
 Tiberiu Lung – ex calciatore rumeno

Altro 
 Aqua Lung International – azienda produttrice di attrezzatura per subacquea